Caicoli steht für:

 Caicoli, Suco in der Gemeinde Dili, Osttimor
 Caicoli (Stadtteil), Stadtteil von Dili, Osttimor
 Caicoli (Maudemo), Aldeia im Suco Maudemo, Gemeinde Cova Lima, Osttimor
 Caicoli (Ort), Ort im Suco Maudemo, Gemeinde Cova Lima, Osttimor
 Caicoli (Berg), Berg im Suco Uailaha, Gemeinde Baucau, Osttimor